Тихоокеанский дивизион () — один из трёх дивизионов Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Текущий состав этого дивизиона сформировался перед началом сезона 2004/05.

Состав дивизиона

1970—1971 
 Лос-Анджелес Лейкерс
 Портленд Трэйл Блэйзерс
 Сан-Диего Рокетс
 Сан-Франциско Уорриорз
 Сиэтл Суперсоникс

«Портленд Трэйл Блэйзерс» был основан. Остальные четыре команды перешли из Западного дивизиона.

1971—1972 
 Голден Стэйт Уорриорз
 Хьюстон Рокетс
 Лос-Анджелес Лейкерс
 Портленд Трэйл Блэйзерс
 Сиэтл Суперсоникс
Сан-Диего переехал в Хьюстон. Сан-Франциско переехал в Окленд и стал называться «Голден Стэйт Уорриорз».

1972—1978 
 Голден Стэйт Уорриорз
 Лос-Анджелес Лейкерс
 Финикс Санз
 Портленд Трэйл Блэйзерс
 Сиэтл Суперсоникс
Хьюстон перешёл в Центральный дивизион. Феникс перешёл из Среднезападного дивизиона.

1978—1984 
 Голден Стэйт Уорриорз
 Лос-Анджелес Лейкерс
 Финикс Санз
 Портленд Трэйл Блэйзерс
 Сан-Диего Клиппес
 Сиэтл Суперсоникс
Клуб «Баффало Брэйвз» переехал из Атлантического дивизиона и стал называться Сан-Диего Клипперс.

1984—1988 
 Голден Стэйт Уорриорз
 Лос-Анджелес Клипперс
 Лос-Анджелес Лейкерс
 Финикс Санз
 Портленд Трэйл Блэйзерс
 Сиэтл Суперсоникс
Сан-Диего переехал в Лос-Анджелес.

1988—2004 
 Голден Стэйт Уорриорз
 Лос-Анджелес Клипперс
 Лос-Анджелес Лейкерс
 Финикс Санз
 Портленд Трэйл Блэйзерс
 Сакраменто Кингз
 Сиэтл Суперсоникс
Сакраменто перешёл из Среднезападного дивизиона.

2004-наст. время 
 Голден Стэйт Уорриорз
 Лос-Анджелес Клипперс
 Лос-Анджелес Лейкерс
 Финикс Санз
 Сакраменто Кингз
Портленд и Сиэтл перешли в Северо-Западный дивизион, который был основан делением Среднезападного дивизиона на Северо-Западный и Юго-Западный дивизионы.

Победители дивизиона 

 1971: Лос-Анджелес Лейкерс
 1972: Лос-Анджелес Лейкерс
 1973: Лос-Анджелес Лейкерс
 1974: Лос-Анджелес Лейкерс
 1975: Голден Стэйт Уорриорз
 1976: Голден Стэйт Уорриорз
 1977: Лос-Анджелес Лейкерс
 1978: Портленд Трэйл Блэйзерс
 1979: Сиэтл Суперсоникс
 1980: Лос-Анджелес Лейкерс
 1981: Финикс Санз
 1982: Лос-Анджелес Лейкерс
 1983: Лос-Анджелес Лейкерс
 1984: Лос-Анджелес Лейкерс

 1985: Лос-Анджелес Лейкерс
 1986: Лос-Анджелес Лейкерс
 1987: Лос-Анджелес Лейкерс
 1988: Лос-Анджелес Лейкерс
 1989: Лос-Анджелес Лейкерс
 1990: Лос-Анджелес Лейкерс
 1991: Портленд Трэйл Блэйзерс
 1992: Портленд Трэйл Блэйзерс
 1993: Финикс Санз
 1994: Сиэтл Суперсоникс
 1995: Финикс Санз
 1996: Сиэтл Суперсоникс
 1997: Сиэтл Суперсоникс
 1998: Сиэтл Суперсоникс

 1999: Портленд Трэйл Блэйзерс
 2000: Лос-Анджелес Лейкерс
 2001: Лос-Анджелес Лейкерс
 2002: Сакраменто Кингз
 2003: Сакраменто Кингз
 2004: Лос-Анджелес Лейкерс
 2005: Финикс Санз
 2006: Финикс Санз
 2007: Финикс Санз
 2008: Лос-Анджелес Лейкерс
 2009: Лос-Анджелес Лейкерс
 2010: Лос-Анджелес Лейкерс
 2011: Лос-Анджелес Лейкерс
 2012: Лос-Анджелес Лейкерс

 2013: Лос-Анджелес Клипперс
 2014: Лос-Анджелес Клипперс
 2015: Голден Стэйт Уорриорз
 2016: Голден Стэйт Уорриорз
 2017: Голден Стэйт Уорриорз
 2018: Голден Стэйт Уорриорз
 2019: Голден Стэйт Уорриорз
 2020: Лос-Анджелес Лейкерс

Лидеры по количеству побед в дивизионе

Ссылки 
 www.nba.com

Дивизионы НБА